B38 steht für:
 BMW B38, ein Reihendreizylinder-Ottomotor von BMW

B 38 steht für:
 die Bundesstraße 38 in Deutschland
 die Böhmerwald Straße in Österreich

B-38 steht für:
 Buick Modell B-38, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1914

B38